ROC ima više značenja.
 Sakvinavir
 Rokuronijum bromid